Гидросульфа́т ка́лия — кислая соль щелочного металла калия и серной кислоты с химической формулой KHSO4. Белый порошок.

Получение 
 Действием серной кислоты на гидроксид калия:
 

 или сульфат калия:
 

 Кипячение с концентрированной серной кислотой безводного хлорида калия:

Физические свойства 
Гидросульфат калия — бесцветные кристаллы .

Хорошо растворяется в воде, не растворяется в ацетоне и этаноле. Кристаллогидратов не образует.

Химические свойства 
 Водные растворы гидросульфата калия имеют кислую реакцию из-за диссоциации аниона:
 

 При нагревании гидросульфат калия разлагается:
 
 

 Реакция с щелочами приводит к образованию средней соли:
 

 Взаимодействует с некоторыми солями при сплавлении:
 

 Образует пероксидное соединение с концентрированным раствором пероксида водорода:
 

 При сплавлении переводит многие соединения в растворимую форму, например:

Применение 
 Как компонент флюса в металлургии.
 Сульфирующий агент в производстве красителей.
 В аналитической химии для перевода некоторых соединений в легкорастворимые формы.

Литература 
 
 
 
 

кали
Соли калия
Кислые соли